Ås – miasto w Norwegii
 Acta Apostolicae Sedis
 Atomowa spektroskopia absorpcyjna
 American Astronomical Society
ang. Activity Adapting Streaming AAS – system automatycznego dostosowania jakości obrazu do odbywających się na nim wydarzeń.